Лос Данијелес има више значења:

 Лос Данијелес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Данијелес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Данијелес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику